Chvojna kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Chvojna (distrikt), Smoljan, Ibsjtina Tjepelare,

Tjeckien 

 Chvojna (berg), Mellersta Böhmen, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar